

Cinema 
 Pirati (Pirates) – film del 1986 diretto da Roman Polański
 Pirates – film del 2005 diretto da Joone

Musica 
 Pirates – brano degli Emerson, Lake & Palmer del 1977
 Pirates – album di Rickie Lee Jones del 1981

Sport 
 Auckland Pirates – squadra di pallacanestro neozelandese
 Essex Pirates – squadra di pallacanestro britannica
 Peterborough Pirates – squadra di hockey su ghiaccio britannica
 Pittsburgh Pirates – squadra di baseball statunitense
 Portland Pirates – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Orlando Pirates Football Club – squadra di calcio sudafricana

Televisione 
 Il confronto (Pirates) – episodio della dodicesima stagione di Julie Lescaut
 Pirati (Pirates) – episodio della seconda stagione di MacGyver

Videogiochi 
 Sid Meier's Pirates! – videogioco del 1987
 Pirates! Gold – videogioco del 1993
 Sid Meier's Pirates! – videogioco del 2004